Henrique de Souza Trevisan, mais conhecido como Henrique Trevisan (Umuarama, 20 de janeiro de 1997), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Football Club Tokyo.

Carreira

Figueirense 
Henrique começou sua carreira em 2015, quando jogava pelo Sub-20 do . 

Em 2016, Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e também foi selecionado por Tite para participar dos treinamentos com jogadores e comissão técnica da seleção Brasileira. O  objetivo é adquirir experiência e convívio no ambiente da seleção, visando também possíveis convocações para as seleções brasileiras de base ou principal nos próximos anos. O atleta participou de atividades junto com os astros da seleção como Neymar, Roberto Firmino, Filipe Luís, Thiago Silva entre outros jogadores convocados para a disputa das respectivas rodadas das eliminatórias. No mesmo ano foi promovido a equipe profissional do Figueirense, porém não obteve espaço para ser titular e acabou jogando apenas 2 jogos no ano.

Em 2017, Henrique teve mais chances para mostrar seu futebol. Jogou 13 partidas, porém o Figueirense fez uma temporada desastrosa sendo quase rebaixado no estadual e não conseguindo o acesso a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Marcou seu primeiro gol como profissional no dia 17 de julho de 2018, na vitória do  em cima do  pelo placar de 3–2.

Títulos 
 Figueirense
 Campeonato Catarinense: 2015, 2018

Ligações externas 
  em Figueirense.com.br
 
 
 Perfil de Henrique Trevisan  em Soccerway
 

Naturais de Umuarama
Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do Futebol Clube Famalicão
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20